Бісбі ():

 Бісбі — місто в окрузі Кочіс, штат Аризона, США
 Бісбі — місто в окрузі Таунер, штат Північна Дакота, США